Hana Mandlíková ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-5 7-6(1).

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1987